Пиляки (кайт. Пилахъи, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Пиляки расположено на высоте 63 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Пилиг, Шурагат, Варсит, Сурхавкент, Кирки,.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района